Omnia (c  в среднем роде множественного числа в вокативе, что можно перевести как «всё»):
 Omnia (группа) — музыкальная фолк-группа.
 Omnia (музыкант) — украинский трансовый диджей.